Crime Patrol (televisieserie)
 Crime Patrol (computerspel), een interactief computerspel uit 1993
 The Crime Patrol, een Amerikaanse film uit 1936
 Crime Patrol (strip), een stripboekenreeks uit de periode 1948–1950.